Die Norgesserien 1937/38 war die erste Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga. Es gab früher schon Versuche, einen Ligabetrieb durchzuführen (1914–1917, 1927–1932), doch diese wurden vom Verband nicht als solcher anerkannt. Es gab seit 1902 den norwegischen Pokalwettbewerb, der aber im Rundensystem mit K.o.-Spielen ausgetragen wurde.

Modus 
Die Mannschaften wurden in acht Distrikte eingeteilt (I-VIII). Es gab insgesamt elf Gruppen, da drei Distrikte in zwei Gruppen aufgeteilt wurden (II A, II B, IV A, IV B, V A, V B). In einer normalen Spielrunde mit Hin- und Rückspielen wurden die Sieger der Gruppen ermittelt. Diese spielten dann in einer K.o.-Runde den Meister aus. Die Distrikte mit zwei Gruppen ermittelten mit Hin- und Rückspiel den jeweiligen Viertelfinalteilnehmer.

Distrikt I

Distrikt II

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt III

Distrikt IV

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt V

Gruppe A

Gruppe B 

Ermittlung des Distriktmeisters:

|}

Distrikt VI

Distrikt VII

Distrikt VIII

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Ergebnisse 1937/38

Eliteserien-Saison (Fußball)
Fußballsaison 1937/38